Dax má více významů:
 Dax (Landes) – město ve Francii, v departementu Landes, podprefektura arrondissementu Dax
 Arrondissement Dax – arrondissement v departementu Landes
 DAX – německý akciový index třiceti nejsilnějších společností (DE30)

Star Trek
 Trillové#Dax – trillský symbiont ze Star Treku
 Jeho hostitelé: Curzon Dax, Jadzia Dax, Ezri Dax a další
 „Daxová“ (v originále „Dax“) – epizoda sci-fi seriálu Star Trek: Stanice Deep Space Nine